Golub este un nume de familie. Reprezentanți:
 Leon Golub (1922-2004), artist american
 Nikolai Golub (1904-?), politician moldovean